La ferrovia Milano-Mantova è in realtà una relazione passeggeri regionale Trenord che utilizza:
 il tratto ferroviario Milano-Codogno della ferrovia Milano-Bologna;
 il tratto ferroviario Codogno-Cremona della ferrovia Pavia-Cremona;
 il tratto ferroviario Cremona-Mantova.